Netzenberg ist ein Name von Bergen:

 Netzenberg (Schwabsoien), 811 m, bei Schwabsoien, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Netzenberg (Birkenweiler), 606 m, beim Hof Birkenweiler, Gemeindeteil Neufrach, Salem, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Netzenberg (Engstlatt), 563 m, beim Stadtteil Engstlatt, Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Netzberg